Curvibasidium är ett släkte av svampar. Curvibasidium ingår i klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Curvibasidium